Пюйо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пюйо, Жоаким — французский политик, член Социалистической партии, депутат Национального собрания Франции.
 Пюйо, Констан (1857—1933) — французский фотограф-пикториалист.